Huit comtés des États-Unis portent le nom de comté de Harrison () :
 le comté de Harrison, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Harrison, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Harrison, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Harrison, situé dans l'État du Mississippi ;
 le comté de Harrison, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Harrison, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Harrison, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Harrison, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.